Cyrus is de Griekse vorm van de naam van verschillende personen (onder wie twee koningen) uit de Perzische dynastie van de Achaemeniden.

De naam Cyrus is de gelatiniseerde vorm van de Griekse naam  / Kyros. Dit is weer de Griekse verbastering van de Perzische naam Koerash of Khurvaush, hetgeen zoveel als op de zon (Khur-) gelijkend (vausj) betekent.

Drie leden van de dynastie van de Achaemeniden heetten Cyrus:
 Cyrus I: vorst van de Perzen, rond 651 v.Chr. en overgrootvader van:
 Cyrus II de Grote: de eigenlijke stichter van het Perzische Rijk
 Cyrus de Jongere: Perzische prins, zoon van Darius II, die in 401 v.Chr. in opstand kwam tegen zijn broer Artaxerxes II en verslagen werd tijdens de Slag bij Cunaxa

Andere betekenissen van Cyrus
 Cyrus van Alexandrië, Grieks-orthodox patriarch van Alexandrië (7e eeuw)
 Cyrus (Bijbel), persoon in het Nieuwe Testament
 Cyrus van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (705-711)
 Cyrus (Babel), hoofdpersoon in een novelle van Louis Couperus
 Cyrus (film), een Amerikaanse film uit 2010
 Cyrus Frisch, een geruchtmakende Nederlandse filmmaker
 Cyrus (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Cyrus (motorfiets), een historisch Nederlands merk van motorfietsen